Првенство Српска лига „Север” — група Београд у фудбалу 1995/96. бројала је 19 клубова. Виши степен такмичења је друга лига — „Исток”, а нижа Београдска зона.

Борац, Бања Лука одустао од такмичења.

Палилулац је првак Београдске зоне са датим 88, а примио само 20 гола. Гол разлика 68 гола и освојено 79 бода. Само је три утакмица изгубио и провео је на првом месту 31. кола, а непрекидно од 9. кола до краја.

У сезони 1995/96. је било 103.850 гледалаца. Просек по клубу 5.769, просек по колу 2.885 и просек по утакмици 374 гледалаца.)
 	
Победник трке за најбоље оцењеног фудбалера Српске лиге „Север” — група Београд према оценама извештача „СПОРТА“ је Кошутић БСК, Батајница, док је први стрелац

Александар Момировић Палилулац, Крњача са 28 датих голова
 За сезону 1996/97. у Другу лигу „Исток” прешли су:
 Палилулац, Крњача као првопласирани тим.
 ОФК Звездара, Београд као другопласирани тим и
 Балкан Буковица, Миријево као трећепласирани тим.
 Из лиге испадају у Београдску зону као најлошије пласирани тимови:
 БАСК ПИМ, Београд
 ИМ Раковица, Београд
 Врчин „91”, Врчин
 Борац, Бања Лука  одустао од такмичења

Клубови 

<div style="width:950px; height:600px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:0px solid #BBB">
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 90.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|1. Раднички

Обреновац
 
 	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. Графичар

Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. Сремчица

Сремчица

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. Бежанија

Београд

  

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. БАСК ПИМ

Београд

	

|---
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|6. ВождовацБеоград

 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|7. Балкан БуковицаМиријево

	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|8. БСКБатајница
 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |9. ПалилулацКрњача

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. СинђелићБеоград

|---
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. ЖелезничарСавски венац

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. КолубараЛазаревац

 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. ТрудбеникБеоград

 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. ИМ РаковицаБеоград

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|15. ОФК ЗвездараБеоград

|--- 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|16. Врчин „91”Врчин

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|17. МладостУмчари

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|18. Југопетрол

Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|19. Борац

Бања Лука

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|Борац, Бања Лука

 одустао од такмичења 
|}
</div>

 Резултати по колима (број гледалаца) 

Посећеност утакмица
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема податaка о броју гледалаца.

Жути и црвени картони 
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Тим кола

Број играча за „Тим кола” по клубовима

Борац, Бања Лука  одустао од такмичења За 25., 34., 35. и 36. коло нема извештаја.Играчи који су били у тиму кола по клубовима
Из Сремчице 18 различитих играча се нашло у тиму кола.

Александар Момировић из Палилулца 9 пута се нашао у тиму кола.За 25., 34., 35. и 36. коло нема извештаја.|style="width:50px;"| 
|valign="top"|

  Најбољи фудбалер Београдске зоне
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;" align=left
|align=right|1.||Кошутић||align=center|||БСК, Батајница||align=right|7,34|- align=left	
|align=right|2.||Крстић||align=center||| Железничар, Савски венац ||align=right|7,31	
|- align=left	
|align=right|3.||Колић||align=center|||Графичар, Београд||align=right|7,15
|- align=left	
|align=right|4.||Митровић||align=center|||Графичар, Београд||align=right|7,14
|- align=left	
|align=right|5.||Васић||align=center|||Југопетрол, Београд||align=right|7,12
|- align=left	
|rowspan="2" align=right|6.||Ловрић||align=center|||Палилулац, Крњача||rowspan="2" align=right|7,11
|- align=left	
|Мириловић||align=center|||БСК, Батајница
|- align=left	
|align=right|8.||Ковачевић||align=center||| Сремчица, Сремчица||align=right|7,07
|- align=left	
|align=right|9.||Тонковић||align=center||| Раднички, Обреновац||align=right|7,04
|- align=left	
|rowspan="3" align=right|10.||Костић||align=center||| Графичар, Београд||rowspan="3" align=right|7,03
|- align=left	
|Ставрић||align=center|||ОФК Звездара, Београд
|- align=left	
|Шарчевић||align=center|||Раднички, Обреновац
|- align=left	
|align=right|13.||Александар Момировић||align=center||| Палилулац, Крњача||align=right|7,02
|- align=left	
|align=right|14.||Драгишић||align=center||| Балкан Буковица, Миријево||align=right|7,01
|- align=left	
|align=right|...|| ||align=center| || ||align=right|						
|}	
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  || || 	
|}	
| style="width:20px;"| 	
| valign="top"|

 Статистика 

|}

 Позиције на табели по колима 
	
Борац, Бања Лука  одустао од такмичења 
		

 Табела  

| style="width:10px;"| 
|valign="top"|

|style="width:10px;"| 
|valign="top"|	

|}

 За сезону 1996/97. у Другу лигу „Исток” прешли су:' Палилулац, Крњача као првопласирани тим.
 ОФК Звездара, Београд као другопласирани тим и
 Балкан Буковица, Миријево као трећепласирани тим.
 Из лиге испадају у Београдску зону као најлошије пласирани тимови:
 БАСК ПИМ, Београд
 ИМ Раковица, Београд
 Врчин „91”, Врчин
 Борац, Бања Лука  одустао од такмичења ''.

Финале купа на територији Београда 

| style="width:50px;"| 	
| valign="top"|

| style="width:50px;"| 	
| valign="top"|

 

|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Српска лига Београд
Сезона 1995/96. у југословенском фудбалу